Эндрю Дэвид Мартин (; род. 18 мая 1957, Лондон) — английский шахматист, международный мастер (1984), тренер.

Публикации 
 Trends King’s Indian Samisch. Trends Publications, London Januar 1990
 Trends Slav. Trends Publications, London März 1990
 Trends Queen’s Gambit Accepted. Trends Publications, London Februar 1991
 Trends Scandinavian Defence. Trends Publications, London Mai 1991
 Trends in the Alekhine, Volume 2. Trends Publications, London April 1994
 Foxy Openings: Annoying d-Pawn Openings. Grandmaster Video Ltd 1995, VHS
 The Scheming Scandinavian with 2…Qxd5. Bad Bishop Ltd, London 2002, VHS
 The essential center counter. Thinkers Press, Davenport 2004
 King’s Indian battle plans. Thinkers Press, Davenport 2004
 The ABC of the King’s Indian. Chessbase GmbH, Hamburg 2004, DVD
 The Hippopotamus rises: the re-emergence of a chess opening. Batsford, London 2005
 The basics of winning chess. Chessbase GmbH, Hamburg 2005, DVD
 The Trompowsky — The Easy Way. Chessbase GmbH, Hamburg 2005, DVD
 Starting Out: The Sicilian Dragon. Everyman Chess, London 2005, ISBN 1-85744-398-5
 The ABC of Alekhine. Chessbase GmbH, Hamburg 2007, DVD
 The ABC of the Modern Benoni. Chessbase GmbH, Hamburg 2008, DVD
 The ABC of Evans gambit. Chessbase GmbH, Hamburg 2008, DVD
 The ABC of the Anti-Dutch. Chessbase GmbH, Hamburg 2008, DVD
 The ABC of the Leningrad Dutch. Chessbase GmbH, Hamburg 2008, DVD
 The ABC of the Sicilian Dragon. Chessbase GmbH, Hamburg 2009, DVD
 The ABC of Ruy Lopez. Chessbase GmbH, Hamburg 2009, DVD
 The ABC of chess openings. Chessbase GmbH, Hamburg 2009, DVD
 The ABC of the Vienna. Chessbase GmbH, Hamburg 2009, DVD

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Эндрю Дэвида Мартина в Шахматной лиге четырёх наций
 Выступления Эндрю Дэвида Мартина в Кубках европейских клубов

Шахматисты Англии